

Codici 
 EG – codice vettore IATA di Japan Asia Airways
 EG – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Egitto
 EG – codice ISO 3166-2:HU di Eger (Ungheria)

Geografia 
 Eg – città della provincia di Bamian (Afghanistan)

Informatica 
 .eg – dominio di primo livello dell'Egitto

Musica 
 E.G. Records – casa discografica

Scacchi
 EG – rivista in lingua inglese sugli studi di scacchi

Unità di misura 
 Eg – simbolo dell'exagrammo, pari ad un trilione di grammi

Altro 
 e. g. – dal latino exempli gratia, per esempio (sigla molto usata in inglese)
 branca E/G – nell'AGESCI, la branca corrispondente all'età del reparto
 EG EuroGenerici – azienda farmaceutica italiana
 Editrice Giochi – azienda italiana produttrice di giochi